55-й выпуск  Тура Турции — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Турции. Гонка прошла с 16 по 21 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу одержал австрийский велогонщик Феликс Гросшартнер из команды «».

Участники 
Участие в гонки приняли 17 команд: 6 команд категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных команд и сборная Турции. Всего на старт соревнования вышли 117 гонщиков. До финиша доехали 110 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 6 этапов общей протяжённостью 993,4 километра. Старт и финиш соревнования состоялись в Стамбуле.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Турции 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Турции в 2019 году
Апрель 2019 года